Bénite bzw. Benite steht für:

 Joaquim Benite (1943–2012), portugiesischer Regisseur, Gründer und Aktivist
 Pierre-Bénite, französische Gemeinde in der Métropole de Lyon in der Region Auvergne-Rhône-Alpes